Struthiolariidae är en familj av snäckor. Struthiolariidae ingår i ordningen Neotaenioglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Struthiolariidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Struthiolariidae